Poseidonamicus är ett släkte av kräftdjur. Poseidonamicus ingår i familjen Hemicytheridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Musselkräftor
Poseidonamicus